Andra Akers (1943-2002), actrice américaine ;
 David Akers (1974-), joueur de football américain ;
 Jeremy Akers (1974-), joueur américain de football américain ;
 John Fellows Akers (1934-), homme d'affaires américain ;
 Michelle Akers (1966-), joueuse de football américaine ;
 Paul Akers (1825-1861), sculpteur américain ;
 Thomas Akers (1951-), astronaute américain ;
 Vic Akers (1946-), ancien footballeur et entraineur anglais.

Variante